Аму́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Амурская улица — улица в Усть-Каменогорске.

Россия 
 Амурская улица — улица в Благовещенске.
 Амурская улица — улица во Владивостоке.
 Амурская улица — название с 1858 по 1920 годы улицы Ленина в Иркутске.
 Амурская улица — улица в Липецке.
 Амурская улица — улица в Москве.
 Амурская улица — улица в Новосибирске.
 Амурская улица — улица в Омске.
 Амурская улица — улица в Орске.
 Амурская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Амурская улица — улица в Томске.
 Амурская улица — улица в Тюмени.
 Амурская улица — улица в Уфе.
 Амурская улица — улица в Чите.

Украина 
 Амурская улица — улица в Днепре.
 Амурская улица — улица в Запорожье.
 Амурская улица — улица в Киеве.
 Амурская улица — улица в Одессе.
 Амурская улица — улица в Симферополе.
 Амурская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Амурский переулок
 Амурская площадь (Киев)